River Forest kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
River Forest (Illinois)
River Forest (Indiana)